Usnarz Dolny
 Usnarz Górny

Zobacz też 
 Usnarszczyzna